Olson kan som auktorsförkortning betyda:

 Storrs Olson
 Deanna H. Olson
 Monica Olson
 Storrs L. Olson

Se även 
 Olsson (auktor)

Robotskapade auktorsförkortningar